Die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2019 fand vom 28. Juni bis 7. Juli im Stadion am Rothenbaum in Hamburg statt. Die Wettbewerbe für Frauen und Männer wurden parallel ausgetragen. Es war die zwölfte offiziell von der FIVB ausgetragene Weltmeisterschaft. Die Russen Oleg Wladislawowitsch Stojanowski und Wjatscheslaw Borissowitsch Krassilnikow gewannen das Finale der Männer gegen die Deutschen Julius Thole und Clemens Wickler. Dritter wurden die Norweger Anders Mol und Christian Sørum. Bei den Frauen siegten die Kanadierinnen Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes im Endspiel gegen Alexandra Klineman und April Ross aus den Vereinigten Staaten. Die Bronzemedaille ging an die Australierinnen Taliqua Clancy und Mariafe Artacho del Solar. Die Titelverteidiger Evandro Gonçalves Oliveira Júnior und André Loyola Stein sowie Laura Ludwig und Kira Walkenhorst waren nicht mehr gemeinsam angetreten. Deutschland stellte insgesamt zehn Teams bei diesem Turnier. Die Schweiz war mit drei und Österreich mit drei Duos vertreten.

Modus 
Bei den Frauen und Männern traten jeweils 48 Mannschaften an. Jeder Kontinent war durch mindestens ein Team vertreten.

In zwölf Vorrundengruppen spielten jeweils vier Mannschaften Jeder gegen Jeden um den Einzug in die Hauptrunde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage einen Punkt. Die beiden besten Teams aus jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten erreichten die nächste Runde direkt. Die acht übrigen Gruppendritten ermittelten in vier Ausscheidungsspielen die „Lucky Loser“ für die nächste Runde. Von dort an ging es im einfachen K.-o.-System weiter bis zum Finale.

Die 96 Mannschaften spielten um ein Preisgeld von insgesamt einer Million Euro. Die neuen Weltmeister erhielten für ihr Land außerdem einen festen Startplatz bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.

Spielplan 
Die Auslosung für die Vorrundengruppen fand am 4. Juni 2019 im Hamburger Rathaus statt. Dabei waren jeweils die besten zwölf Teams bei Frauen und Männern als Gruppenköpfe gesetzt. Der Spielplan mit den einzelnen Paarungen wurde am 12. Juni 2019 veröffentlicht.

Frauen

Gruppenspiele

Hauptrunde

Männer

Gruppenspiele

Hauptrunde

Medien 
Von der Weltmeisterschaft gab es im deutschen Fernsehen umfangreiche Übertragungen. Die öffentlich-rechtlichen Sender Das Erste und ZDF berichteten von einigen Spielen live im Free-TV und in Zusammenfassungen. Andere Spiele zeigten sie in Livestreams auf ihren Online-Plattformen. Auch Sport1 hatte Übertragungsrechte erworben und bot ebenfalls Liveübertragungen und Highlights. Das ZDF übertrug das Finale der Frauen live im Rahmen einer längeren Sportberichterstattung am Samstagnachmittag. Das Finale der Männer war am folgenden Tag im Ersten zu sehen. Parallel übertrug der Sender DAZN alle Spiele aus der Arena am Rothenbaum.  Außerdem gab es im Internet einen weiteren Livestream mit allen Partien.

Qualifikation 
Die Qualifikation war für Frauen und Männer identisch. Deutschland erhielt als Gastgeber je zwei garantierte Startplätze. Die jeweils 23 besten Teams der Weltrangliste erreichten die Weltmeisterschaft direkt. Weitere 20 Teams kamen jeweils über eine kontinentale Qualifikation hinzu, wobei jeder Kontinentalverband auf diesem Weg bis zu vier Duos stellen konnte. Je drei Startplätze wurden als Wildcards vergeben. Der Deutsche Volleyball-Verband erhielt vier dieser Wildcards.

Austragungsort 
Zum zweiten Mal nach Berlin 2005 fand eine Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in Deutschland statt. Das Tennisstadion am Rothenbaum ist vor allem durch das Hamburger ATP-Tennisturnier bekannt. Es diente jedoch auch schon dreimal als Austragungsort für die FIVB World Tour; 2016 gab es hier erstmals ein Turnier der Beachvolleyball-Weltserie und 2017 sowie 2018 fand in diesem Stadion jeweils das Finale der World Tour statt. Für die Weltmeisterschaft gab es 13.200 Sitzplätze. Damit ist das Stadion am Rothenbaum der größte Austragungsort der WM-Geschichte. Der Eintritt war grundsätzlich frei. Zuschauer, die eine Eintrittskarte kauften, hatten ihren Sitzplatz sicher.

Organisation 
Am 24. Januar 2018 verkündete FIVB-Präsident Ary Graça Filho, dass Hamburg Gastgeber der Weltmeisterschaft 2019 wird. Die Hansestadt setzte sich dabei gegen die kalifornischen Städte Los Angeles und San Diego durch. Die Organisation übernahm der von der FIVB World Tour bekannte Manager Hannes Jagerhofer. Für die Organisation für Ort waren außerdem Frank Mackerodt und Frank Ehrichs Agentur Comtent zuständig. Die Kosten für das Turnier wurden bei der Vergabe auf rund acht Millionen Euro geschätzt. Hauptsponsoren waren die auch bei der Techniker Beach Tour aktive Comdirect Bank und Aldi Nord.

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch)
 Informationen der FIVB (englisch)
 Informationen beim DVV
 Informationen bei beach-volleyball.de

Einzelnachweise 

2019
Volleyballveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Hamburg
Weltmeisterschaft 2019